Název Rockland nese více míst ve Spojených státech amerických:

 Rockland (Delaware)
 Rockland (Idaho)
 Rockland (Kalifornie)
 Rockland (Maine)
 Rockland (Massachusetts)
 Rockland (New York) 
 Rockland (Wisconsin)
 Rockland (Západní Virginie)